Тэн (др.-англ. þeg(e)n; ; ) — дворянский титул части военно-служилой знати в поздний англосаксонский период истории Британии (VIII—середина XI века). За свою службу тэны получали от короля земельные владения, что превращало тэнов в предшественников рыцарей феодальной Англии.

Возникновение термина 

Термин «тэн» для обозначения представителей военно-служилой знати начал использоваться в англосаксонских королевствах начиная с VIII века и вскоре вытеснил более раннее наименование «гезит», однако никаких изменений в социальном статусе или характере взаимоотношений служилых людей со своими сеньорами не произошло. Англосаксонское слово «þeg(e)n» означало «тот, кто служит» и определяло верхний слой древнеанглийского общества, чьи представители были обязаны королю военной службой и выполнением других функций государственного управления.

Социальный статус 

Линия раздела между сословиями тэнов и крестьян (керлов) была самой фундаментальной социальной границей англосаксонского общества. Вергельд тэна в Уэссексе составлял 1200 серебряных шиллингов, то есть был в шесть раз выше, чем вергельд крестьянина. В Нортумбрии это соотношение было ещё более значительным. Титул тэна был наследуемым. Однако социальный статус тэна, как и его предшественника гезита, продолжал определяться не его происхождением, а местом, занимаемым в королевской или графской администрации.

Верхушку прослойки тэнов составляли королевские тэны — лица, находящиеся на службе у короля при дворе или в качестве представителей в регионах (в том числе и шерифы графств). Они служили связующим звеном между королём и его подданными и выполняли поручения монарха. Король, в свою очередь, обеспечивал поддержание высокого статуса тэнов и наделял их землями на праве бокленда. Помимо королевских тэнов существовали служилые люди эрлов (англосаксонских графов). Тэны, занимающие ведущие должности в центральном аппарате государственного управления, также могли иметь собственных тэнов, представляющих их интересы в судах и выполняющих другие поручения. Эти две группы представляли собой нижний слой служилых людей Англии. Тот факт, что именно король был непосредственным сеньором большинства тэнов, проживавших в разных концах страны, обеспечивал устойчивость англосаксонской монархии.

Военная обязанность тэнов продолжала оставаться их базовой характеристикой в течение всего англосаксонского периода. Хотя в XI веке сформировалась элитная каста хускарлов — воинов личной королевской дружины, именно тэны оставались ядром вооружённых сил Англии до нормандского завоевания, значительно превосходя в боевом отношении национальное крестьянское ополчение — фирд. Крайне важным фактором, способствующим прочности и единству англосаксонского государства, было то, что даже тэны эрлов были обязаны являться в войско короля в случае такой необходимости под угрозой конфискации их владений

Одной из важнейших обязанностей тэнов было личное участие в Большом королевском совете — витенагемоте, предшественнике английского парламента. Именно тэны, представлявшие интересы регионов, обеспечивали относительную независимость этого органа от короля.

Земельные владения 

Принцип наследственности земельной собственности тэнов, в том числе и пожалованной королём за службу, к середине XI века уже прочно утвердился в англосаксонском обществе. Владения тэна после его смерти делились между сыновьями, в результате чего постепенно возникло множество мелких земельных держаний, едва обеспечивавших проживание тэнов и в экономическом отношении сближавших их нижний слой с верхушкой крестьянства. С другой стороны, ряд тэнов смогли сохранить целостность своих земель и создали крупные манориальные хозяйства, на которых трудились зависимые крестьяне. Некоторые тэны владели землёй в нескольких графствах.

Типичный тэн позднего англосаксонского периода имел земельный надел в 5 гайд, церковь, хорошо укреплённую резиденцию и осуществлял службу в королевской администрации. Об уровне благосостояния тэнов свидетельствует один из законов Кнуда Великого, в соответствии с которым при вступлении в наследство сын тэна был обязан передать королю четырёх лошадей (двух из них — оседланных), два меча, четыре копья, четыре щита, шлем, доспехи и 50 манкусов золота.

Тэны владели землёй на праве собственности, а могли получать владения в бокленд от короля или арендовать их у своего сеньора или церкви. Последние виды прав на земельные участки сближали англосаксонских тэнов с классическим рыцарством феодальной Европы. Тем не менее в англосаксонский период условный характер земельных владений тэнов не получил такого распространения, как во Франции, а земельные связи между тэнами и их сеньорами были гораздо более слабыми.

Влияние нормандского завоевания 

После нормандского завоевания значительная часть тэнов покинула страну или была низведена до положения мелких землевладельцев, подчинённых новому правящему слою нормандских феодалов. Те тэны, которые адаптировались к новым социальным условиям в Англии и включились в вассально-ленную систему французского типа, стали родоначальниками таких выдающихся семейств позднесредневековой Англии, как , Кромвели, Невили, Ламли, Грейстоуки, Одли и Фицуильямы. Англосаксонские корни в английском дворянстве особенно были сильными в Нортумберленде и Камберленде. Однако в целом нормандское завоевание ликвидировало социальную прослойку тэнов, заменив её сословием рыцарей.

Примечания

См. также 

 Гезиты
 Эрл
 Тан (титул)

Ссылки 

 Королевские тэны накануне нормандского завоевания (англ.яз.).
 Англосаксонский тэн (рус. яз.).

Литература 

 Мортон А. Л. История Англии. — Л., 1950
 Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия. — Л., 1977
 Савело К. Ф. Возникновение феодального землевладения и класса феодалов в Англии в VII—X вв. — Средние века. — вып. XII. — М., 1958
 Stenton F. M. The Anglo-Saxon England. — Oxford, 1973

Англосаксонский период Англии
Феодализм